Sigismund II van Anhalt (?-1450), vorst van delen van Anhalt (1405-1450)
 Sigismund II August van Polen (1520-1572), koning van Polen en grootvorst van Litouwen (1548-1572)

Zie ook 
Sigismund, doorverwijspagina